Лужковский сельсовет:

Белоруссия 
 Лужковский сельсовет (Витебская область) — сельсовет, Шарковщинский район, Витебская область
 Лужковский сельсовет (Гомельская область) — сельсовет, Кормянский район, Гомельская область

РСФСР 
 Лужковский сельсовет — упразднённый сельсовет, Михайловский район, Курская область